Tuncel [] ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Tuncel Kurtiz (1936–2013), türkischer Schauspieler und Regisseur

Familienname 
 Cindi Tuncel (* 1977), deutscher Politiker (Die Linke)
 Emrah Tuncel (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Ercan Tuncel (* 1992), deutscher Boxer
 Ferhat Tuncel (* 1998), deutscher Rapper, siehe Fero47
 Sebahat Tuncel (* 1975), kurdische Politikerin und Frauenrechtlerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname